Grünbühl ist der Name folgender Orte:

 Grünbühl (Ludwigsburg) ist ein Ortsteil der Stadt Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Grünbühl (Neuenstein) ist ein Ortsteil der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Grünbühel